__БЕЗКН__

-{Thirty Seconds to Mars}- (od eng. Trideset sekund do Marsu) je američke alternativne rok bend iz Los Anđelesa u Kaliforniji, koju osnovali u 1998 godine braća Džared i Šenon Leto.

Formiranje benda 
Bend su 1998. godine oformili Džared Leto i njegov stariji brat Šanon kao mali porodični projekat. Stvari su se odvijale brzo, i ubrzo im se priključuje i Met Vočer kao basista i klavijaturista. Nakon rada sa mnogim gitaristima (pošto su prva dvojica gitarista, Kevin Drejk i Solon Biksler napustili bend zbog turneja) Tomo Miličević ulazi u grupu nakon tri audicije.
Prema intervjuu sa izdavačkom kućom -{Virgin Records}- ime benda najbliže opisuje njihovu muziku.

Diskografija 

Studijski albumi
 30 Seconds to Mars (2002)
 A Beautiful Lie (2005)
 This Is War (2009)
 Love, Lust, Faith and Dreams (2013)
 America (2018)

Reference

Спољашње везе 

Америчке алтернативне рок групе
Музичке групе из Лос Анђелеса
Музичке групе основане 1998.